Radostowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Subkowy 
 Radostowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Jeziorany 
 Radostowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi 
 Radostowo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Zobacz też 
 Radostów
 Radostowo (gmina)